Musaczewo – wieś w Bułgarii, w obwodzie sofijskim
 Musaczewo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Stara Zagora